Expert kan avse:

 Expert (butikskedja) – en butikskedja inom hemelektronik
 Expert (specialist) – en särskilt kunnig person
 Expertkommentator – en person som kommenterar i sportsändningar
 Expert Ox – en häst